Ianeira ist in der griechischen Mythologie:

 Ianeira (Nereide), eine Nereide
 Ianeira (Okeanide), eine Okeanide
 Ianeira (Tochter des Iphis), Gattin des Kapaneus